The ArchAndroid () — дебютный студийный альбом американской певицы и автора песен Жанель Монэ, выпущенный 18 мая 2010 года, на лейблах Wondaland Arts Society и Bad Boy Records.

Об альбоме 
Запись альбома проходила на Wondaland Studios в Атланте, главным образом под руководством Жанель, Нэйта "Ракеты" Уандера, и Чака Лайтнинга, и лишь одна песня была доработана без участия Монэ.

Список композиций 
Все песни спродюсированы Нэйтом "Ракетой" Уандером, Чаком Лайтнингом, и Жанель Монэ, за исключением 14, спродюсированной Кэвином Барнсом, и песен 1, 12, и 18 – Ро́маном Джиа́нА́ртуром И́рвином.

Чарты

Примечания 

Альбомы, спродюсированные Шоном Комбсом